Калли́трис () — род хвойных деревьев семейства Кипарисовые произрастающих в Австралии и в Новой Каледонии.

Ботаническое описание 
Представители рода — маленькие и средние деревья или крупные кустарники, достигающие 5—25 м (до 40 м у ).

Покрыты вечнозелёными чешуйчатыми листьями, за исключением молодых сеянцев, у которых они игольчатые; у Callitris macleayana игольчатые листья встречаются вместе с чешуйчатыми в течение всей жизни дерева. Чешуйки сгруппированы в шесть рядов вдоль веток, в переменные мутовки из трёх (часто в завитки из четырёх (Callitris macleayana)).

Мужские шишки небольшие, 3—6 мм длиной, и находятся на кончиках веток. Женские шишки, сначала также незаметные, за 18—20 месяцев созревают до размера 1—3 см в длину и ширину.

Консортивные связи 
С видами каллитриса ассоциированы клопы-фитофаги из рода .

Виды 
По информации базы данных The Plant List (на июль 2016) род включает 15 видов:

Примечания 

Кипарисовые
Флора Австралии
Флора Океании